Эта статья рассматривает пандемию свиного гриппа в 2009 году по странам и континентам.

Задетые страны

Африка

Бенин 
На следующей неделе ожидаются результаты исследований женщины, которая вернулась из Мексики в Бенин с симптомами гриппа.

Египет 
Правительство Египта увеличило число медицинских работников в аэропорту Каира и будет наблюдать за пассажирами из Мексики во время их пребывания.

Правительство распорядилось 29 апреля о массовом забое всех свиней в Египте, несмотря на то, что текущий штамм передаётся от человека к человеку и является человеческим гриппом, уже гибридизированным ранее с птичьим и свиным гриппом. Всемирная организация здоровья животных (WOAH) назвало убийство свиней «научно неоправданным».

Гана 
Гана запретила ввоз свинины и продуктов из неё.

Нигерия 
Министр здоровья Нигерии Бабатунде Осотимехин заявил, что страна создаёт запасы антивирусных препаратов, сообщая обществу и увеличивая выживаемость.

ЮАР 
29 апреля было сообщено о том, что в ЮАР подозревают на свиной грипп двух женщин, которые недавно путешествовали в Мексику.

Замбия 
Оперативная группа была создана правительством Замбии.

Азия

Азербайджан  

27 апреля Азербайджан наложил запрет на ввоз продукции животноводства из Америки. Глава Государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Исмаил Хасанов заявил, что продукты, поставленные в страну к 27 апреля, получили сертификаты, которые подтверждают их безопасность. АЗАЛ предпринимают дополнительные меры безопасности и санитарный карантин, пока Министерство здравоохранения не начнёт работать в международном аэропорту им. Гейдара Алиева, проверяя все воздушные суда и всех пассажиров.

Азербайджанский министр здравоохранения Огтай Ширалиев сказал, что им подготовлен приказ о принятии необходимых мер в эпидемиологическом и некоторых медицинских центрах. «Азербайджан готов к этой проблеме», — заявил он. Согласно министру сельского хозяйства Исмату Аббасову, Государственная ветеринарная служба продолжают наблюдение в регионах, а свиньи содержатся в закрытых местах на фермах. Аббасов заявил также: «Я могу с полной ответственностью заявить, что ситуация с предотвращением распространения вируса свиного гриппа в Азербайджане стабильна».

2 мая все пограничные пропускные пункты на границе с Россией переведены на средний режим безопасности, и были установлены дезинфекционные барьеры для автомобилей и пешеходов на пропускных пунктах Самур, Ширвановка и Хан Оба в Кусарском и Хачмасском районах. Ветеринарные службы на пропускных пунктах усилили свою деятельность, в то же время свиноводческие фермы в северных регионах перешли на закрытый режим работы.

Камбоджа 
Здравоохранительные власти Камбоджи остаются в состоянии тревоги, но уверены, что страна готова к пандемии свиного гриппа. Чтобы заражённые свиньи не перенесли болезнь в Камбоджу, Ассоциация свиноводов Камбоджи заявило о том, что они попросили правительство запретить ввоз живых свиней.
Но Кхлаук Чуон, заместитель директора в министерстве коммерции, заявил, что ввоз живых свиней будет запрещён только из стран, в которых обнаружен свиной грипп. "Мы очень обеспокоены этой новой болезнью, поскольку она может передаваться от свиней к человеку, от человека к человеку и от человека к свиньям, " — добавил Кхлаук Чуон.

Турция  
10 декабря 2009 года число погибших в связи с заражением свиным гриппом в Турции достигло 353.

Европа

Австрия 
По данным министерства здравоохранения, на 17 ноября 2009 года, число заражённых свиным гриппом в Австрии составляло 30 000—45 000, из них 10 000 в столице.

Украина 
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины 27 апреля 2009 года запретил ввозить живых свиней и свинину из США, Мексики, Новой Зеландии и Канады, отгруженных после 21 апреля 2009 года. Также Министерство здравоохранения создало штаб по предотвращению появления свиного гриппа (штамм Н1N1).

2 июня 2009 года на Украине подтверждён первый случай заболевания свиным гриппом А (Н1N1) у 24-летнего гражданина Украины, который прибыл в Киев из США (транзитом через Париж).

28 октября 2009 благодаря средствам массовой информации на западе Украины началась паника (правительство распространило панику и рассказывало, что люди массово умирают от неизвестной формы пневмонии) в аптеках закончились ватно-марлевые повязки, противовирусные средства.

30 октября 2009 министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что на Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа A/H1N1. В тот же день премьер-министр Юлия Тимошенко объявила о том, что в девяти областях на западе страны из-за распространения гриппа, в том числе «свиного», и ОРВИ на три недели введён запрет на проведение массовых мероприятий, на территории Украины все вузы и школы закрыты на карантин.

По состоянию на 1 ноября, госпитализировано 7383 человека, из них подтверждённых случаев A/H1N1 — 14.

Ночью 2 ноября в Киеве приземлился грузовой Ан-26 с 300 тысячами упаковок тамифлю (общий вес 16 тонн), которые направлены в наиболее пострадавшие западные регионы.

По состоянию на 15 ноября: всего с начала эпидемии гриппом и ОРВИ заболело 1 миллион 365 тысяч человек. Госпитализированы 76 тысяч человек. От гриппа и ОРВИ умерли 315 человек. Эпидпорог превышен в 21-м регионе Украины (всего 27 территориальных единиц).

Примечания 

Пандемия свиного гриппа в 2009 году